6-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 26 июля по 4 августа 1991 года в Брно (Чехословакия) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 Чехословакия  — команда страны-организатора;
 СССР, Германия, Италия, Румыния, Болгария, Польша — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1990;
 Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань — по итогам молодёжного чемпионата Азии 1990;
 Куба — представители NORCECA;
 Бразилия, Аргентина, Перу, Венесуэла — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 1990.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Чехословакии, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 14 команд преодолели отбор по итогам трёх континентальных чемпионатов. Одну путёвку получила Куба в каечстве представителя NORCECA. 

* Польша включена в число участников чемпионата вместо отказавшейся Турции.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. Победители групп напрямую вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образовали 4 пары 1/8 финала, победители в которых также вышли в четвертьфинал. Четвертьфиналисты по системе с выбыванием определили участников финала, которые разыграли первенство.

Предварительный этап

Группа A 

26 июля
 Чехословакия — Венесуэла 3:0; Тайвань — Болгария 3:2.

27 июля
 Болгария — Венесуэла 3:1 (15:9, 15:11, 10:15, 15:3); Чехословакия — Тайвань 3:1 (15:11, 9:15, 15:12, 15:5).

28 июля
 Тайвань — Венесуэла 3:0; Болгария — Чехословакия 3:2.

Группа В 

26 июля
 Китай — Германия 3:2; Бразилия — Румыния 3:0 (15:7, 15:1, 15:5).

27 июля
 Китай — Румыния 3:0 (15:4, 15:0, 15:9); Бразилия — Германия 3:0 (15:9, 15:4, 15:5).

28 июля
 Германия — Румыния 3:0; Китай — Бразилия 3:0 (15:9, 15:5, 16:14).

Группа С 

26 июля
 СССР — Польша 3:0; Южная Корея — Перу 3:0.

27 июля
 СССР — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:10, 15:13); Перу — Польша 3:0.

28 июля
 Южная Корея — Польша 3:0; СССР — Перу 3:0.

Группа D 

26 июля
 Япония — Куба 3:0; Италия — Аргентина 3:0.

27 июля
 Аргентина — Куба 3:2 (9:15, 15:13, 2:15, 15:8, 15:11); Япония — Италия 3:0 (15:6, 15:11, 15:9).

28 июля
 Япония — Аргентина 3:0; Италия — Куба 3:0.

Классификационные матчи 
30 июля
 СССР — Чехословакия 3:0 (15:8, 15:12, 15:12).
 Япония — Китай 3:2 (17:16, 13:15, 17:16, 8:15, 15:12).

Плей-офф

1/8 финала 
30 июля
 Бразилия — Аргентина 3:0 (15:6, 15:3, 15:1).
 Южная Корея — Болгария 3:0 (15:5, 15:1, 15:4).
 Япония — Перу 3:0 (15:10, 15:6, 15:8).
 Германия — Тайвань 3:0 (15:5, 16:14, 15:7).

Матч за 11-е место 
1 августа
 Аргентина — Перу 3:-

Матч за 9-е место 
1 августа
 Тайвань — Болгария 3:-

Четвертьфинал 
2 августа
 Бразилия — Чехословакия 3:0 (15:6, 15:6, 15:8).
 Япония — Германия 3:0 (15:9, 15:8, 15:4).
 Китай — Южная Корея 3:0.
 СССР — Италия 3:0.

Полуфинал за 5—8-е места 
3 августа
 Чехословакия — Германия 3:0.
 Южная Корея — Италия 3:0.

Полуфинал за 1—4-е места 
3 августа
 Бразилия — Япония 3:2 (8:15, 15:6, 8:15, 15:10, 15:10).
 СССР — Китай 3:2 (9:15, 15:9, 15:8, 3:15, 15:6).

Матч за 7-е место 
4 августа
 Италия — Германия 3:0 (17:15, 15:11, 15:9).

Матч за 5-е место 
4 августа
 Южная Корея — Чехословакия 3:1 (15:12, 11:15, 15:11, 15:9).

Матч за 3-е место 
4 августа
 Япония — Китай 3:1 (15:2, 9:15, 16:14, 17:15).

Финал 
4 августа
 СССР — Бразилия 3:0 (15:9, 15:12, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: Евгения Артамонова, Елена Батухтина, Светлана Василевская, Елена Воробьёва, Татьяна Грачёва, Инна Дашук, Инесса Емельянова, Наталья Морозова, И.Полищук, Илона Старкова, Юлия Тимонова, Елизавета Тищенко. Главный тренер — Валерий Юрьев.

  Бразилия: Жозиане Грюневальд, Патрисия ди Оливейра Кокко, Андрея дус Сантус Тейшейра, Ана Паула Родригис Хенкель, Андрея Маррас, Лейла Гомис ди Баррос, Дирсе Лара, Сабрина Бадо (Кика), Карин Негран Родригис, Илма Калдейра, Жизель Флорентино, Марианна. Главный тренер — Зе Роберто. 

  Япония.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U20 1991. women.volleybox

Чемпионаты мира в Чехословакии